Marcin Szymański (ur. 1970) – krakowski działacz społeczny i samorządowy
 Marcin Szymański (ur. 1972) – polski piłkarz
 Marcin Szymański (ur. 1983) – polski szachista